Капанен () — фінське прізвище. Відомі носії:

 Каспері Капанен (1996) — фінський хокеїст.
 Ніко Капанен (1978) — фінський хокеїст.
 Самі Капанен (1973) — фінський хокеїст.

Фінські прізвища